Het judotoernooi in de klasse tot 60 kilogram voor mannen op de Olympische Zomerspelen 2016 vond plaats op zaterdag 6 augustus 2016. Regerend olympisch kampioen was Arsen Galstjan uit Rusland; hij was niet aanwezig en was derhalve niet in staat zijn titel te verdedigen, net als verliezend finalist Hiroaki Hiraoka uit Japan. De Rus Beslan Moedranov, die in zijn eerste ronde Jeroen Mooren versloeg, won de gouden medaille na het verslaan van de Kazach Yeldos Smetov in de finale.

Toernooischema

Laatste 4

Herkansingen

Groep A 
{{Wedstrijdschema laatste 16 zonder 3 compact met bye
| RD1 = Eerste ronde
| RD2 = Tweede ronde
| RD3 = Derde ronde
| RD4 = Kwartfinale

| team-width = 160
| score-width = 20

| RD1-team05 =  José Ramos
| RD1-score05 = 000
| RD1-team06 = {{nowrap| Tsogtbaataryn Tsend-Ochir}}
| RD1-score06 = 100

| RD2-team01 =  Kim Won-jin
| RD2-score01 = 001
| RD2-team02 =  Elios Manzi
| RD2-score02 = 000
| RD2-team03 =

Groep B 
{{Wedstrijdschema laatste 16 zonder 3 compact met bye
| RD1 = Eerste ronde
| RD2 = Tweede ronde
| RD3 = Derde ronde
| RD4 = Kwartfinale

| team-width = 160
| score-width = 20

| RD1-team13 =  Tsai Ming-yen
| RD1-score13 = 111
| RD1-team14 = 
| RD1-score14 = 000

| RD2-team01 =  Naohisa Takato
| RD2-score01 = 101
| RD2-team02 =  Yann Siccardi
| RD2-score02 = 000
| RD2-team03 =  Pavel Petřikov
| RD2-score03 = 110
| RD2-team04 =  Gavin Mogopa
| RD2-score04 = 000
| RD2-team05 = {{nowrap| Amiran Papinasjvili}}
| RD2-score05 = 011
| RD2-team06 =  Sérgio Pessoa
| RD2-score06 = 000
| RD2-team07 =  Tsai Ming-yen
| RD2-score07 = 000
| RD2-team08 =  Janislav Gertsjev
| RD2-score08 = 110

| RD3-team01 =  Naohisa Takato
| RD3-score01 = 100
| RD3-team02 =  Pavel Petřikov
| RD3-score02 = 000
| RD3-team03 = {{nowrap| Amiran Papinasjvili}}
| RD3-score03 = 100
| RD3-team04 =  Janislav Gertsjev
| RD3-score04 = 000

| RD4-team01 =  Naohisa Takato
| RD4-score01 = 000
| RD4-team02 =

Groep C

Groep D 
{{Wedstrijdschema laatste 16 zonder 3 compact met bye
| RD1 = Eerste ronde
| RD2 = Tweede ronde
| RD3 = Derde ronde
| RD4 = Kwartfinale

| team-width = 160
| score-width = 20

| RD2-team01 =  Yeldos Smetov
| RD2-score01 = 100
| RD2-team02 =  Mohamed El-Kawisah
| RD2-score02 = 000
| RD2-team03 =  Ashley McKenzie
| RD2-score03 = 003
| RD2-team04 =  Bekir Özlü
| RD2-score04 = 000
| RD2-team05 = {{nowrap| Diyorbek Oerozbojev}}
| RD2-score05 = 100
| RD2-team06 =  Joshua Katz
| RD2-score06 = 000
| RD2-team07 =  Lenin Preciado
| RD2-score07 = 002
| RD2-team08 =  Ludovic Chammartin
| RD2-score08 = 010

| RD3-team01 =  Yeldos Smetov
| RD3-score01 = 001
| RD3-team02 =  Ashley McKenzie 
| RD3-score02 = 000
| RD3-team03 = 

Mannen 060